Johannes Thingnes Bø (ur. 16 maja 1993 w Strynie) – norweski biathlonista, wielokrotny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2012 roku, kiedy wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti. Zdobył tam złote medale w sprincie, biegu pościgowym i sztafecie. W tym samym roku wystartował również na mistrzostwach Europy w Osrblie, zdobywając złoto w sztafecie, srebro w biegu indywidualnym i brąz w biegu pościgowym. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Obertilliach był najlepszy w biegu pościgowym i sztafecie, a w sprincie wywalczył srebrny medal. 

W Pucharze Świata zadebiutował 10 stycznia 2013 roku w Anterselvie, zajmując 10. miejsce w sztafecie. Jego pierwszym indywidualnym startem pucharowym był sprint 28 lutego 2013 roku w Oslo, gdzie zajął 28. miejsce. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął już 14 grudnia 2013 roku w Le Grand-Bornand, wygrywając rywalizację w sprincie. Na podium wyprzedził tam Czecha Ondřeja Moravca i Francuza Martina Fourcade’a. W kolejnych startach wielokrotnie stawał na podium, odnosząc ponad 20 zwycięstw w Pucharze Świata. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2017/2018, który ukończył na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej, z dorobkiem 1027 punktów. W tym sezonie był też drugi w klasyfikacjach sprintu, biegu pościgowego i biegu masowego, a w biegu indywidualnego zdobył Małą Kryształową Kulę. W klasyfikacji generalnej PŚ był też drugi w sezonie 2015/2016 oraz trzeci w sezonach 2013/2014 i 2016/2017.

W lutym 2014 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie jego najlepszymi wynikami były czwarte miejsce w sztafecie i ósme w biegu masowym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Kontiolahti zwyciężył w sprincie, wyprzedzając Kanadyjczyka Nathana Smitha i swego brata, Tarjei Bø. Był tam też drugi w sztafecie i trzeci w sztafecie mieszanej. Podczas mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku wygrał w sztafecie i biegu masowym, w sztafecie mieszanej był trzeci, a w pozostałych konkurencjach zajmował czwartą pozycję. Kolejne medale wywalczył na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku, zajmując drugie miejsce w sprincie, biegu pościgowym i biegu masowym. Uległ kolejno Niemcowi Benediktowi Dollowi, Martinowi Fourcade’owi i kolejnemu Niemcowi, Simonowi Schemppowi. Pierwszy medal olimpijski Bø zdobył 15 lutego 2018 roku, wygrywając bieg indywidualny podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Wyprzedził w nim Jakova Faka ze Słowenii i Austriaka Dominika Landertingera. Ponadto zdobył srebrne medale w sztafecie i sztafecie mieszanej.

Podczas mistrzostw świata w Östersund w 2019 roku zwyciężył ponownie w sprincie, sztafecie mężczyzn i sztafecie mieszanej, a także po raz pierwszy w karierze w pojedynczej sztafecie mieszanej (startując z Marte Olsbu Røiseland). Kolejny tytuł mistrzowski w biegu masowym zdobył na mistrzostwach świata w Rasen-Antholz w 2020 roku, wygrywając przy tym w sztafecie mężczyzn i pojedynczej sztafecie mieszanej. Był tam także drugi w sprincie i biegu indywidualnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Pokljuce jedyny medal indywidualny zdobył w biegu pościgowym, który ukończył na trzeciej pozycji. Ponadto zwyciężał w sztafecie mężczyzn i sztafecie mieszanej, a w pojedynczej sztafecie mieszanej był drugi.

Jego starszy brat Tarjei Bø także jest biathlonistą.

W październiku wspólnie z bratem wydali książkę „Brødrekraften – Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø – rivaler og bestevenner”.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy biathloniści
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Zdobywcy medalu Holmenkollen
Urodzeni w 1993